Schlafes Bruder steht:

im Speziellen für Thanatos (Mythologie), den Gott des Todes, Bruder von Hypnos, des Gottes des Schlafs
im Allgemeinen für den Tod

Schlafes Bruder bezeichnet des Weiteren:

Schlafes Bruder, einen Roman des österreichischen Schriftstellers Robert Schneider
Schlafes Bruder (Band), eine deutsche Rockband
Schlafes Bruder (Film), eine Verfilmung des Romans Schlafes Bruder